Дью́ла Клю́гер (Клу́гер; , 15 января 1914, Шаторальяуйхей — 23 сентября 1994, Будапешт) — венгерский шахматист; международный мастер (1954). 

Участник 21 чемпионата Венгрии, в том числе 1953 — 2-е место. В составе команды Венгрии участник Олимпиад 1954 и 1960. Лучшие результаты в международных турнирах: Бухарест (1954) — 5-е; Гастингс (1956/1957, побочный турнир) — 1-е; Варна (1957) — 2—3-е; Балатонфюред (1960) — 3—5-е места.

Литература

Ссылки 

Шахматисты Венгрии